Stara Wieś (gromada w powiecie brzozowskim) 
 Gromada Stara Wieś (powiat bychawski) (krasnostawski/bychawski) 
 Stara Wieś (gromada w powiecie hrubieszowskim) 
 Stara Wieś (gromada w powiecie kozienickim) 
 Stara Wieś (gromada w powiecie limanowskim) 
 Stara Wieś (gromada w powiecie oświęcimskim)
 Stara Wieś (gromada w powiecie pruszkowskim) 
 Stara Wieś (gromada w powiecie rawskim)

także:
 Gorajec-Stara Wieś (gromada) (powiat zamojski)
 Starawieś (gromada w powiecie bychawskim) (krasnostawski/bychawski) 
 Starawieś (gromada w powiecie lubartowskim)  
 Starawieś (gromada w powiecie węgrowskim)